Czysta (Pommeren), een plaats in het Poolse district Słupski, woiwodschap Pommeren
 Czysta (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Konecki, woiwodschap Świętokrzyskie